Старая Уралка — село в составе городского округа Кумертау в Республике Башкортостан, входит в Подгорный сельсовет. Живут чуваши.

Описание 
Расположено на берегу р. Уралка (бассейн Большого Юшатыря) в 4 км к юго-востоку от города Кумертау и в 4 км к северо-востоку от села Ермолаево, центра Куюргазинского района.

Вдоль восточной окраины села проходит автодорога Р240 Уфа — Оренбург.

Село основано по договору 1769 о припуске (по другим данным в 1766) на вотчинных землях башкир Бушман-Кипчакской волости Ногайской дороги чувашами-новокрещенами из соседнего села Бугульчан. Известна как Бугульчанский Урал, также Симошкино, Уралка.

Занимались земледелием. Была почтовая станция. Здесь побывал английский эколог Джон Кромби Браун (1808—1895), искупавший в реке Большой Юшатырь

В 1900 зафиксированы школа, водяная мельница. С образованием в 1920-е гг. выселка Новая Уралка получила современное название.
  
С 1984 года подчинено администрации города Кумертау.

Есть фельдшерско-акушерский пункт.

Население 

Историческая численность населения: в 1795—350 чел., в 1866 в 90 дворах — 655 чел., в 1900—987; 1920—1458; 1939—972; 1959—1000; 1989—362; 2002—284.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты городского округа город Кумертау